Хаберлер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хаберлер, Антонин фон (1796—1873) — австро-венгерский государственный деятель, первый демократично избранный бургомистр Брно 
 Хаберлер, Готтфрид фон (1900—1995) — американский экономист.